Senghaas ist der Familienname
des Friedensforschers Dieter Senghaas (* 1940)
der Soziologin Eva Senghaas-Knobloch (* 1942)